Bien hace referencia a varios artículos:

Filosofía, psicología 
 Bien (filosofía), como concepto filosófico, noción antagónica del mal.
 Bien ser, en el sentido de plenitud, sentirse bien, bárbaro o sentirse satisfecho con uno mismo o sentirse conforme con uno mismo,sentirse contento con la vida que le ha tocado vivir; estado de satisfacción personal y de comodidad, que de forma separada o conjunta considera positivamente aspectos tales como la salud, el éxito social o económico, el éxito profesional, el placer, la alegría de vivir, la armonía con sí mismo y con el entorno, la sensación de sentirse realizado por haber podido alcanzar ciertas metas, etc.

 Economía, derecho 
 Bien económico: bienes escasos y por tanto susceptibles de valoración económica y monetaria.
 Producto (mercadotecnia) o Productos y bienes'': en Administración de la comercialización o Mercadotecnia un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad.
 Bien jurídico: en Derecho, en un sentido estricto, hace referencia a un valor protegido por el Derecho penal cuya lesión determina la existencia de un delito; en sentido laxo, se corresponde con el concepto de cosa mueble o inmueble que puede ser objeto de propiedad o posesión.

Religión 
 Árbol del conocimiento del bien y del mal, el que junto con el árbol de la vida, constituyen los dos árboles del paraíso en la historia del Jardín del Edén, Génesis 2-3.

Enlaces externos